Zillmannowie: Emil i Georg, architekci
 Katarzyna Zillmann, polska wioślarka, wicemistrzyni Olimpijska Tokyo 2020
 Krystyna Szumilas z domu Zillmann, posłanka na Sejm IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, od 2011 do 2013 minister edukacji narodowej
Nazwiska